Jovan Stojanović (Belgrado, 21 april 1992) is een Servische voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Hij tekende in 2018 bij KV Kortrijk.

Clubcarrière 
Stojanović werd in 2011 door Cercle Brugge verhuurd aan KSV Roeselare. In 2012 keerde hij terug naar zijn geboorteland Servië, waar hij bij OFK Beograd tekende. Vervolgens speelde de aanvallende middenvelder in Servië ook bij FK Radnički, FK Vojvodina en FK Voždovac. In januari 2017 tekende hij een contract bij KV Kortrijk. Op 4 februari 2017 debuteerde hij in de Jupiler Pro League tegen Standard Luik. Zijn eerste competitietreffer voor KV Kortrijk maakte hij op 17 mei 2017 tegen Lokeren.

Statistieken

Referenties 

Servisch voetballer